Reinheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Peter Reinheimer (1800–1875), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Sophie Reinheimer (1874–1935), deutsche Kinder- und Jugendliteraturschriftstellerin
 Ursula Magdalena Reinheimer (1777–1845), Landschafts- und Genremaler

Siehe auch:
 Rheinheimer